Військовики муїсків — очільники військових підрозділів муїсків, що відзначилися за весь час існування державних об'єднань цього народу. Відомості про більшість з них уривчасті.

Характеристика 
Перші військовики муїсків суміщали посади жерців та очільників військовик загонів. Про таку традицію свідчать історії про напівлегендарного правителя, жерця і законодавця Горанчачу, що піднявся до влади завдяки підтримці жерців бога Сонця. Також обо'єязки жерця, володаря та головного військовика виконували усаке Іраки зі столицею в Согамосо (найвідомішим є Номпанім), та Гуатавіти (відомий насамперед Гуаска Тикісоке).

До середини XV ст. встановилася ієрархія військового командування: на чолі військ стояв сіпа (саке) або незалежний усаке, його військовим заступником був спадкоємець трону, його підпорядковувалися залежні вожді. Тому завжди військом командували вожді (правителі) муїсків, з яких найзначущими були представники Бакати — Сагуаманчіка, Немекене та Тіскесусе; Хунзи — Мічуа, Кемуенчаточа.

В часи іспанського загарбання держав муїсків уславився також правитель Тундами, відомий як Великий Дуітама (власне ім'я його невідоме), який з 1537 до 1539 року партизанськими засобами боровся проти іспанців.

Традиція особистого очолювання війська зберегалася у державах муїсків до самого часу ліквідації держав конкістадорами. Лише Тіскесусе після сходження на трон, фактично передав командування братові Сакесасіпі, що не був спадкоємцем трону.

Джерела 
 Herrera Angel, Martha. Los señores muiscas. Revista Credencial Historia, No. 44, Bogotá, 1993
 Broadbent S.M. Los chibchias. Organizacion socio-politica. Bogota. 1964

Чибча
Військовики